El término Mankato puede hacer referencia a una de las siguientes localidades  estadounidenses:
Mankato, en el estado de Kansas.
Mankato, en el estado de Minnesota.